Carles Hac Mor, escriptor català
 Museu d'Història de l'Ordinador (del seu nom en anglès Computer History Museum), museu dedicat a l'evolució dels ordinadors ubicat a Mountain View (Estats Units)
 Clearing House Mechanism, procediment per a l'intercanvi entre països d'informació ambiental i de biodiversitat establert per l'ONU
 CHM (del nom en anglès Checkmate) també és l'abreviatura d'escac i mat, posició final del joc d'escacs
 chm també és el codi ISO 639-1 del mari, llengua parlada a Rússia
 Chm. també és l'abreviatura de la chamosita, mineral inclòs en els fil·losilicats
 .chm també és l'extensió dels fitxers de Microsoft Compiled HTML Help, programari d'ajuda desenvolupat per Microsoft